Andreas Grohmann ist der Name folgender Personen:

* Andreas Grohmann (Chemiker, 1937) (1937–2022), deutscher Chemiker und Wasserhygieniker 
 Andreas Grohmann (Chemiker, 1963) (* 1963), deutscher Chemiker und Hochschullehrer